HTG steht für:
 Gourde (ISO-4217-Code), Währung von Haiti
 Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach
 Hugo-Treffner-Gymnasium in Tartu, Estland
 Homburger Turngemeinde 1846
 Hubschraubertransportgeschwader
 Hypertriglyceridämie
 Thyreoglobulin - HTG wird von medizinischen Laboren als Abkürzung für "Humanes Thyreoglobulin" verwandt.
 Flughafen Chatanga (IATA-Code), Flughafen von Chatanga (Ort), Nordsibirien, Russland

Abkürzung